William Flynn ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Bill Flynn